Příjmení Šandera/Šanderová nese více různých osobností:

 Čeněk Šandera (1816–???) – rakouský právník a politik české národnosti z Čech
 Jadwiga Šanderová (* 1950) – česká socioložka a filozofka
 Josef Šandera (1912–1945) – československý voják a velitel výsadku Barium
 Petr Šandera (* 1964) – český duchovní